Roseau (Dominica), de hoofdstad van Dominica
Roseau (Minnesota), een plaats in Minnesota
Roseau County, een county in Minnesota
Zie ook:
Roseaux